Marks (Alquin), het debuutalbum uit 1972 van de Nederlandse muziekgroep Alquin
 Marks (Mississippi), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Mississippi

Zie ook 
 Marx (doorverwijspagina)